Ellmer ist der Familienname folgender Personen: 

 Arndt Ellmer (* 1954), deutscher Schriftsteller
 Heidi Ellmer, deutsche Fußballspielerin
 Martina Ellmer (* 1958), österreichische Skirennläuferin
 Robert Ellmer (* 1959), österreichischer Schriftsteller 

Siehe auch
 Elmer
 Ellmers